Wordie ist der Familienname von:
 James Wordie (1889–1962), britischer Polarforscher und Geologe

Sonstiges:
 Wordie Bay, Bucht an der Fallières-Küste, Grahamland, Antarktika
 Wordie-Nunatak, Nunatak im Enderbyland, Antarktika
 Wordie Point, Landspitze von Visokoi Island, Südliche Sandwichinseln, Südatlantik
 Wordie Seamount, Tiefseeberg in der Bransfieldstraße, Südlicher Ozean
 Wordie-Schelfeis, Schelfeis an der Fallières-Küste, Grahamland, Antarktika